Tirade (retorica), een fel uitgesproken rede of aanklacht
 Tirade (muziek), een versieringsvorm in de muziek
 Tirade (tijdschrift), een literair tijdschrift